Ecuador deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1924 i Paris, men deltog ikke igen før under sommer-OL 1968 i Mexico by. Nationen har derefter deltaget i samtlige sommerlege. Ecuador deltog for første gang i vinterlegene i 2018 i Pyeongchang, Sydkorea. 
Ecuador har vundet to medaljer, begge ved Jefferson Pérez i kapgang.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Ecuadors OL-statistik  på Sports-reference.com

Ecuador ved sommer-OL
OL